Егерев - фамилия: